Miejscowości w USA:
 Nichols – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Nichols – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Nichols – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Nichols – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Marion
 Nichols – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Nichols (ang. Nichols Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Nichols (ang. Nichols Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga